Baranova se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Margarita Baranova
 M.V. Baranova